Sei navi da guerra della Royal Navy britannica hanno avuto come nome HMS Jamaica, dal nome dell'omonima isola allora colonia.

 La prima , è stata uno sloop da 14 cannoni varato nel 1710 e affondato nel 1715.
 La seconda , è stata uno sloop varato nel 1744 e affondato nel 1770 al largo della Jamaica.
 La terza , è stata uno sloop da 16 cannoni acquistato nel 1779 e venduto nel 1783. 
 La quarta , precedentemente la francese Percente, catturata nel 1796 ed utilizzata come unità di sesta classe da 26 cannoni. Venne venduta nel 1814. 
 La quinta , sarebbe dovuta essere una fregata di quarta classe da 52 cannoni ordinata nel 1825 e cancellata nel 1829.
 La sesta , è stata un incrociatore classe Crown Colony varato nel 1940 e demolito nel 1960. 

Jamaica